|-
| (49901) 1999 XK164||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49902) 1999 XS164||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49903) 1999 XK165||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49904) 1999 XN165||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49905) 1999 XU165||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49906) 1999 XX165||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49907) 1999 XZ165||||9 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49908) 1999 XZ168||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49909) 1999 XB169||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49910) 1999 XS169||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49911) 1999 XT169||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49912) 1999 XY170||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49913) 1999 XE171||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49914) 1999 XG171||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49915) 1999 XU171||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49916) 1999 XV171||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49917) 1999 XG172||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49918) 1999 XX172||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49919) 1999 XY172||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49920) 1999 XV173||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49921) 1999 XL174||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49922) 1999 XP174||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49923) 1999 XQ174||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49924) 1999 XY174||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49925) 1999 XJ175||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49926) 1999 XK175||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49927) 1999 XG176||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49928) 1999 XN176||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49929) 1999 XU176||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49930) 1999 XZ176||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49931) 1999 XL177||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49932) 1999 XK178||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49933) 1999 XD179||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49934) 1999 XU179||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49935) 1999 XV179||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49936) 1999 XD180||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49937) 1999 XO180||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49938) 1999 XS180||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49939) 1999 XV180||||10 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49940) 1999 XZ186||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49941) 1999 XN187||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49942) 1999 XL188||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49943) 1999 XW192||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49944) 1999 XQ193||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49945) 1999 XC201||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49946) 1999 XD204||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49947) 1999 XY204||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49948) 1999 XF205||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49949) 1999 XG207||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49950) 1999 XJ207||||12 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49951) 1999 XT211||||13 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49952) 1999 XH212||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49953) 1999 XL215||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49954) 1999 XL216||||13 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49955) 1999 XU216||||13 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49956) 1999 XZ220||||14 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49957) 1999 XQ221||||15 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49958) 1999 XC223||||15 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49959) 1999 XJ225||||13 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49960) 1999 XN225||||13 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49961) 1999 XZ226||||15 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49962) 1999 XU227||||15 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49963) 1999 XH228||||14 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49964) 1999 XQ228||||14 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49965) 1999 XA231||||7 грудня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (49966) 1999 XT231||||8 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49967) 1999 XC235||||3 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49968) 1999 XN243||||3 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49969) 1999 XS247||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49970) 1999 XD249||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49971) 1999 XZ249||||6 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49972) 1999 XL255||||12 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49973) 1999 YQ||1999 YQ||16 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49974) 1999 YT2||||16 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49975) 1999 YZ2||||16 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49976) 1999 YR4||||28 грудня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ,Ґрем Белл
|-
| (49977) 1999 YS4||||28 грудня 1999||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ,Ґрем Белл
|-
| (49978) 1999 YT5||||28 грудня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49979) 1999 YB8||||27 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49980) 1999 YQ10||||27 грудня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49981) 1999 YJ13||||30 грудня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49982) 1999 YP22||||31 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49983) 1999 YX22||||31 грудня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (49984) 2000 AA1||||2 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49985) 2000 AX1||||2 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49986) 2000 AF2||||3 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 49987 Боната (Bonata)||||3 січня 2000||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі,Джузеппе Форті
|-
| (49988) 2000 AE5||||3 січня 2000||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (49989) 2000 AJ5||||2 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49990) 2000 AK5||||4 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (49991) 2000 AZ5||||4 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (49992) 2000 AQ7||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49993) 2000 AH8||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49994) 2000 AR9||||2 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49995) 2000 AG11||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49996) 2000 AP11||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49997) 2000 AZ12||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49998) 2000 AA13||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (49999) 2000 AW14||||3 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 50000 Квавар (Quaoar)||||4 червня 2002||Паломарська обсерваторія||Чедвік Трухільйо,Майкл Браун
|}

49900